

Persone
Andrea Santarelli (1993) – schermidore italiano
Antonio Santarelli (1569-1649) – teologo e gesuita italiano
Antonio Santarelli (1968-2012) – carabiniere italiano, Medaglia d'oro al valor civile
Antonio Santarelli (1832-1920) – archeologo italiano
Attilio Santarelli (1934-2007) – calciatore italiano
Daniele Santarelli (1981) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo italiano
Elena Santarelli (1981) – modella e attrice italiana
Emilio Santarelli (1801-1886) – scultore italiano
Enzo Santarelli (1922-2004) – politico e storico italiano
Ezio Santarelli (1921-2016) – politico italiano
Giacomo Santarelli (1786-1859) – architetto e ingegnere italiano
Giovanni Antonio Santarelli (1758-1826) – intarsiatore e medaglista italiano
Giulio Santarelli (1935) – politico e imprenditore italiano
Giuseppe Santarelli (1710-1790) – cantante castrato, compositore e direttore di coro italiano
Paolo Santarelli (1954) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Raffaello Santarelli (1883-1939) – storico e poeta italiano
Stefano Santarelli (1961) – fumettista e drammaturgo italiano

Altro 
 Santarelli – cognome italiano
 Collezione Santarelli – collezione di disegni conservata nel Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi di Firenze
 Museo archeologico Antonio Santarelli – museo civico della città di Forlì
 Palazzo Santarelli – parte del complesso del Giardino Nidiaci di Firenze